Saint-Privat (Ardèche)
Saint-Privat (Corrèze)
Saint-Privat (Hérault)
ook:
Saint-Privat-d'Allier, Haute-Loire
Saint-Privat-de-Champclos, Gard 
Saint-Privat-des-Prés, Dordogne 
Saint-Privat-des-Vieux, Gard 
Saint-Privat-de-Vallongue, Lozère
Saint-Privat-du-Dragon, Haute-Loire
Saint-Privat-du-Fau, Lozère
Saint-Privat-la-Montagne, Moselle

Voor de heilige zelf: Privatus van Mende

Zie ook
 Saint Privat (band) - Oostenrijkse band